Carlos Muñoz Cobo (1961), Spaans voetballer
Carlos Muñoz Martínez (1964-1993), Ecuadoraans voetballer
Carlos Muñoz Rojas (1989), Chileens voetballer
Carlos Muñoz Remolina (1959), Mexicaans voetballer
Carlos Muñoz (acteur) (1919-2005), Spaans acteur
Carlos Muñoz (autocoureur) (1992), Spaans-Colombiaans autocoureur
Carlos Muñoz (zakenman) (1969), Spaans zakenman en vliegtuigondernemer
Juan Carlos Muñoz (1919-2009), Argentijns voetballer